

Cinema 
Libido – film del 1965 diretto da Ernesto Gastaldi
Libido – film a episodi del 1973

Musica 
Libido – gruppo musicale peruviano
Libido – gruppo musicale italiano
 Libido – album dei Libido del 1998
 Libido – album dei Buck-O-Nine del 1999
 Libido – singolo dei Libido del 2004, dall'album  Libido Acústica
 Libido – album di Brigitte Fontaine del 2006

Psicanalisi 
Libido – letteralmente traducibile come desiderio o voluttà, identifica un concetto cardine della teoria psicoanalitica

Altro 
Lingua libido – lingua appartenente alle lingue cuscitiche (codice ISO 639-3 liq)